Marabá (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse staat Pará
 Marabá (microregio), een microregio in de Braziliaanse staat Pará